ppm est un sigle qui peut signifier :

 en sciences, partie par million ;
 en informatique, pages par minute, le nombre des pages traitées en une minute (par une imprimante par exemple).

PPM est un sigle qui peut signifier :

 en langage juridique : Personne Physique ou Morale
en gestion de projet : Project Portfolio Management
 en sciences et technologies :
 dans le domaine audio, « Peak Programme Meter », une famille d'appareils de mesure du niveau audio
 en théorie de l'information, un algorithme de compression de données (« Prediction by Partial Matching »)
 en télécommunications, « Pulse Position Modulation », schéma de modulation dans lequel l'information est contenue dans la position temporelle d'une impulsion dans le signal.
 en informatique, un format de fichier image (Portable PixMap)
 en astronomie, « Position and Proper Motion », un catalogue d'étoiles présentant un mouvement propre important
 en neurophysiologie, « potentiel de plaque motrice »
 en politique,
 en France, le Parti progressiste martiniquais
 au Portugal, le Parti populaire monarchiste    
 en relations internationales, « pays partenaires méditerranéens », pays méditerranéens qui sont liés à l’Union européenne par des accords de partenariat et de coopération
 au Canada, « Peloton de Police Militaire »
 dans le milieu de la publicité, « Pre Production Meeting », réunion de l'agence, de la société de production et du client peu avant le tournage d'un film publicitaire, qui a pour but d'accorder les intentions de réalisation avec les enjeux publicitaires (choix des décors, des acteurs, des accessoires, validation du découpage, du planning, etc.)
 en urbanisme, « périmètre de protection modifié »
 dans le milieu de la drogue, PPM signifie « première presse marocaine » et désigne de la résine de cannabis pure provenant du Maroc
 PPM (Potain, Poclain Manutention) est un fabricant français d'engins de levage, racheté en 1995 par Terex.
 PPM, Power Prog & Metal est un des plus grands festivals de métal en intérieur d'Europe
En production : Les retours usines clients (ou ppm), c’est-à-dire le nombre de pièces qui reviennent chez le fournisseur car elles présentent un défaut.